Westberg  är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Offentlig statistik tillgänglig i januari 2019 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med  stavningsvarianterna
 Westberg 3235
 Vestberg 150
 Wästberg 86
 Västberg 27
Totalt blir detta  3498 personer.

Personer med efternamnet Westberg eller med varianter av detta namn

A
 Anders Westberg (född 1951), friidrottare
 Anna Westberg, flera personer
 Anna Wästberg (1832–1905), författare
 Anna Westberg (ballerina) (1855–1928)
 Anna Westberg (författare) (1946–2005), journalist och författare
 Anna-Lena Wästberg  (född 1927), barnboksförfattare och översättare
 Artur Vestberg  (1859–1935), läkare, anatom och tecknare med professors namn

B
 Bo-Gustaf Westberg-Gren (född 1933), målare, tecknare och teckningslärare

C
 Carin Wästberg (1859–1942), textilkonstnär och konsthantverkare
 Curt Westberg (född 1943), officer i flygvapnet

D
 Disa Västberg (1891–1966), politiker, socialdemokrat
 Domenique Westberg (född 1934), fransk-svensk målare

E
 Edgar Westberg (1894–1984), militär
 Edvard Vestberg (1869–1956), läkare
 Emelie Westberg (född 1990), handbollsspelare
 Eric Westberg (1892–1944), musikorganisatör, kompositör och dirigent
 Erik Westberg (född 1956), professor och kördirigent
 Erik Wästberg  (1905–1954), publicist och chefredaktör
 Estrid Westberg (1903–1971), målare och skulptör

F
 Fanny Westberg (1874–1958), målare och grafiker

H
 Hannes Westberg (född 1981), beskjuten person
 Hans Vestberg (född 1965), civilekonom och företagsledare
 Henrik Westberg  (född 1988), fotbollsspelare

J
 Jacob Westberg (1885–1978), långdistanslöpare
 Jan-Eric Westberg (1934–1994), officer i flygvapnet
 Joel Wästberg, musiker med artistnamnet Sir Was 
 Johan Westberg (aktiv på 1700-talet), snickare och träskulptör
 Johanna Westberg (född 1990), handbollsspelare

K
 Karl-Johan Westberg (född 1992), längdskidåkare
 Karolina Westberg (född 1978), fotbollsspelare

M
 Maria Westberg (1853–1893), ballerina
 Mauritz Västberg (1886–1982), politiker

N
 Niklas Westberg (född 1979), fotbollsspelare
 Nils Westberg (1930–1993), präst
 Nils Wästberg (1914–2003), friidrottare

O
 Olle Westberg, flera personer
 Olle Wästberg (född 1945), politiker folkpartist/liberal
 Olle Westberg i Hofors (1926–2013), svarvare och politiker, socialdemokrat
 Olle Westberg i Ljusdal (1911–1998), rektor och politiker, folkpartist

P
 Per Wästberg (född 1933), författare och litteraturkritiker, medlem av Svenska Akademien

R
 Roger Westberg (född 1959), skådespelare, regissör och teaterchef

S
 Sigurd Westberg (1884–1946), förlags- och tidningsman.
 Simon Westberg (född 1985), skribent och politiker, kristdemokrat
 Sofia Westberg (född 1987), skådespelare

V
 Victoria Westberg (1859–1941), konsthantverkare, konstnär och tavelkonservator

Källor

Svenska efternamn